Hells Angels eller Hell's Angels har flere betydninger:

 Hells Angels, en motorcykelklub
 Giganternes Kamp, dansk titel på den amerikanske film Hell's Angels fra 1930
 Hell's Angels (militær enhed)
 Hell's Angels (bog)
 Hells Angels on Wheels (film)